Varnums församling kan syfta på:

 Varnums församling, Karlstads stift, tidigare församling i Karlstads stift
 Varnums församling, Skara stift, tidigare församling i Skara stift